Томас «Том» Рассел (; 27 мая 1920, Мелроз, Шотландия, Великобритания — 5 июля 2016, там же) — британский государственный и колониальный деятель, губернатор Каймановых островов (1974—1981).

Биография 

Родился в семье полковника Томаса Рассела. Окончил Сент-Эндрюсский университет с присвоением степени магистра.

Участник Второй мировой войны. Служил в Северной Африке и Италии в составе батальона «Чёрный Дозор» (Black Watch), «камеронианцев» («Шотландские винтовки») и парашютного полка, принимал участие в десантной атаке на Таранто (1943), в феврале 1944 г. был ранен и взят в плен.

В послевоенное время служил адъютантом Первого парашютного полка Учебного центра пехоты (ITC), в сентябре 1946 г. был уволен в звание капитана.

Затем был назначен в колониальную административную службу, прошел курс колониального управления в Колледже святого Петра Кембриджского университета с присвоением диплома в сфере антропологии. 

 1948—1949 гг. окружной комиссар Западного округа,
 1949—1951 гг. — председатель окружной администрации в округе Малаита на Британских Соломоновых островах,
 1951—1952 гг. — переведен в штаб-квартиру Верховного комиссара Западной части Тихого океана в Суве,
 1952—1954 гг. — помощника секретаря Британских Соломоновых островов по кадрам и финансам,
 1954—1956 гг. — окружной комиссар Малаиты,
 1956—1957 гг. — в аппарате Министерства по делам колоний Великобритании.

С 1957 г. вновь на руководящих должностях в администрации Британских Соломоновых островов. В 1962—1965 гг. — заместитель секретаря по финансам, в 1965—1970 гг. — секретарем по финансам.

В 1970—1974 гг. — главный секретарь Британских Соломоновых островов.

В 1974—1981 гг. — губернатор Каймановых островов.

В 1982—2000 гг. являлся представителем правительства Каймановых островов в Великобритании.

В 2003 г. опубликовал автобиографию «Имею честь быть». В 2012 г. принц Филипп назначил его пожизненным вице-президентом Королевской лиги членов бывших служб Содружества.

Награды и звания 

Командор ордена Британской империи (1970). Кавалер ордена Святых Михаила и Георгия (1980).

Источники 
 https://www.scotsman.com/news/obituaries/obituary-mr-thomas-tom-russell-cmg-cbe-soldier-and-governor-1-4181439
 http://www.solomonencyclopaedia.net/biogs/E000665b.htm

Губернаторы Каймановых островов